Les Trans-Europ-Express sont d'anciens trains de luxe circulant en Europe.
 Trans-Europ-Express est un film du réalisateur français Alain Robbe-Grillet (1966).
 Trans-Europe Express est un album de musique du groupe allemand Kraftwerk (1977).
 Trans Europe Express est un groupe de musique des années 1980 dont Hervé Rozoum était le guitariste.

Voir aussi 
 France Europe Express, une émission d’information diffusée sur France 3.